

События 
 1 января
 В Финляндии начался эксперимент по выплате базового дохода.
 В результате нападения на ночной клуб «Reina» в Стамбуле в новогоднюю ночь погибли 39 человек, 69 человек получили ранения.
 Евангелическо-лютеранская Церковь Норвегии была полностью отделена от государства и стала самостоятельным юридическим лицом, после 500 лет, в течение которых её возглавлял король.
 Вступил в должность новый генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.
 Казахстан, Швеция, Италия, Боливия и Эфиопия стали непостоянными членами Совета Безопасности ООН, Швеция заступила на пост председателя.
 В России начал действовать новый вид уголовного наказания — принудительные работы.
 2 января
 Военно-воздушные силы Франции нанесли удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» в районе города Пальмира.
 3 января
 В Белоруссии в пределах Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба открыли новое небольшое месторождение нефти, получившее название «Угольское», запасы которого оцениваются в 1,695 миллиона тонн.
 От 300 до 400 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» проникли из Сирии в Косово под видом беженцев.
 4 января
 НАСА объявило результаты выбора космических миссий 2020-х годов по исследованию Солнечной системы в рамках программы Дискавери: это космический аппарат «Люси», который посетит группу астероидов, расположенных на орбите Юпитера, и «Психея», которая отправится к астероиду Психея.
 150 заключенных сбежали после вооруженного нападения на филиппинскую тюрьму.
 8 января
 Грузовик наехал на пешеходов в Иерусалиме: 15 пострадавших, четверо погибли.
 23 человек погибли и ещё свыше 60 человек ранены взрывом автомобиля на овощном рынке в шиитском районе Багдада. Это уже четвёртый взрыв за декаду, ответственность за который взяло на себя «Исламское государство».
 9 января
 Организация объединенных наций официально изменила статус прибалтийских стран Эстонии, Латвии и Литвы с восточноевропейских на государства Северной Европы.
 Президент Белоруссии подписал указ о безвизовом въезде в Белоруссию на срок не более 5 суток для граждан 80 государств, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.
 Парламент Венесуэлы сделал попытку вынести импичмент президенту страны Николасу Мадуро.
 10 января
 В результате двойного теракта возле зданий парламента Афганистана в Кабуле погибли около 50 человек, ранены около 45.
 Официально открыта железная дорога Аддис-Абеба — Джибути, соединяющая столицу Эфиопии, не имеющей выхода к морю, с портом Джибути.
 Даниэль Ортега в четвёртый раз вступил в должность президента Никарагуа.
 Даниэль Каблан Дункан стал первым в истории Кот-д’Ивуара вице-президентом после принятия  и провозглашения .
 11 января
 Завершено строительство «самого скандального долгостроя Германии» — Эльбской филармонии в Гамбурге.
 Норвежские власти с целью полного отказа от аналогового радиовещания начали отключение FM-ретрансляторов, несмотря на противоречивую реакцию в обществе.
 12 января
 На Гаити начались антиамериканские беспорядки из-за ареста бывшего полевого командира Ги Филиппа.
 13 января
 Истребители ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Меззе.
 14 января
 В Китае в возрасте 111 лет умер создатель пиньиня Чжоу Югуан.
 Иракские силы безопасности очистили кампус , выбив из комплекса зданий последних боевиков «Исламского государства».
 16 января
 В крушении грузового Boeing 747 в Киргизии погибли 37 человек.
 Умер американский астронавт Юджин Сернан, позже всех стоявший на поверхности Луны.
 17 января
 Нигерийская авиация по ошибке разбомбила лагерь беженцев: 50 погибших.
 В Давосе открылся Всемирный экономический форум, на котором второй год подряд одной из главных тем для обсуждения стала «четвёртая промышленная революция».
 Президент Гамбии Яйя Джамме объявил чрезвычайное положение в стране, после того, как Джамме отказался передавать власть лидеру оппозиции Адаме Барроу выигравшему президентские выборы.
 Президент США Барак Обама за три дня до своего ухода с поста смягчил приговор информатору сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, осуждённой на 35 лет тюрьмы за передачу секретных сведений.
 18 января
 В итальянских областях Лацио, Абруцци и Марке в течение нескольких часов произошли четыре сильных землетрясения магнитудой до 5,7. 29 человек погибли под завалами после  на отель «Ригопьяно» в области Абруцци.
 ЦРУ обнародовало рассекреченные документы о холодной войне и НЛО.
 19 января
 Совет Безопасности ООН выступил за передачу власти в Гамбии избранному президенту Адаме Барроу.
 20 января
 Боевики ИГИЛ частично разрушили часть Римского театра в Пальмире.
 Турция отказалась от требования немедленной отставки Асада.
 Дональд Трамп вступил в должность президента США.
 21 января
Яйя Джамме согласился оставить пост президента Гамбии, на пост президента вступил избранный президент Адама Бэрроу.
 В результате взрыва на овощном рынке в Парачинаре пострадали по меньшей мере 60 человек.
 «Марш женщин» против нового президента США Дональда Трампа собрал около полумиллиона человек в Вашингтоне.
 23 января
 В Астане началась встреча по Сирии, это первый случай, когда делегации Дамаска и вооружённой оппозиции сели за один стол переговоров.
 Президент Дональд Трамп подписал указ об отмене участия США в Транстихоокеанском торговом партнёрстве.
 24 января
 Филантропический фонд Марка Цукерберга и Присциллы Чан выкупил поисковик Meta — «Google для научных публикаций» — чтобы сделать его бесплатным.
 Верховный суд Великобритании постановил, что правительству потребуется согласие парламента, чтобы инициировать выход из Евросоюза.
 25 января
 Президент США Дональд Трамп подписал постановление о строительстве стены на границе с Мексикой.
 МОК лишил сборную Ямайки, в том числе и Усэйна Болта, золотых медалей Олимпиады в Пекине за победу в мужской эстафете 4×100 метров после того как выяснилось, что повторный анализ проб Неста Картера выявил следы запрещённого препарата метилгексанамина.
 26 января
 Все высшие руководители госдепартамента США покинули свои посты из-за несогласия с планами новой администрации США касательно американской внешней политики.
 Бюллетень учёных-атомщиков перевёл Часы Судного дня на 30 секунд вперед после заявления Трампа о намерении укреплять ядерный потенциал США.
 Премию Салема за 2016 год получила украинка Марина Вязовская.
 27 января
 В рамках кампании за возвращение независимости Калифорнии Yes California начался сбор подписей.
 Президент США Дональд Трамп временно запретил въезд в страну гражданам семи мусульманских стран — Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Судана, Ливии и Сомали.
 28 января
 В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ.
 29 января
 Начались крупнейшие со времён Румынской революции 89 года волнения в Румынии.
 Начались бои за Авдеевку.
 30 января
 Парламент Ирака одобрил законопроект, вводящий запрет на въезд в страну граждан США.
 Участники 28-го саммита Африканского союза большинством высказались за возвращение Марокко в состав организации.

См. также

Примечания